Bunten ist der Familienname der folgenden Personen:

 Danielle Bunten Berry (1949–1998), US-amerikanische Spieleentwicklerin und Programmiererin
 James Bunten (1875–1935), britischer Segler